Гульдер ( — Цветы) — советский, казахский республиканский молодёжно-эстрадный ансамбль, организованный в 1969 году народным артистом республики Казахстан Г. Галиевой. В том же году была поставлена первая концертная программа «Степные напевы» под руководством режиссёра С. Елеусизова.
С 1970 года «Гульдер», с гастролями побывал во всех областях Казахстана, а также в Москве, Ленинграде, Минске, Риге, Таллине, Ташкенте. В конце 1970-х годов выступления прошли «Гульдер» за рубежом: в Бельгии, Германии, Малайзии, на Кубе. «Гульдер» — лауреат Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Гаване (1976).

В ансамбле начинали концертную деятельность народные артисты Казахстана К. Байбосынов, Капаш Кулышева, Р. Рымбаева. С. Тыныштыгулова, М. Жунусова и другие. В репертуаре ансамбля казахские песни, танцы народов CHГ и зарубежных стран, концертные программы («Золотая домбра», «Казахские узоры», «Ритмы Гульдера», «Цвети Казахстан» и другие).

Примечания

Литература 
 

Музыкальные коллективы, появившиеся в 1969 году
Музыкальные коллективы СССР
Музыкальные коллективы Казахстана